Louis Philippe d’Orléans ist der Name folgender Personen:

* Louis Philippe I. de Bourbon, duc d’Orléans (1725–1785), Herzog von Orléans
 Louis-Philippe II. Joseph de Bourbon, duc d’Orléans (1747–1793), Herzog von Orléans
 Louis Philippe Albert d’Orléans, comte de Paris (1838–1894), französischer Thronprätendent
 Louis Philippe d’Orléans, prince de Condé (1845–1866), Fürst von Condé
 Louis Philippe Robert d’Orléans, duc d’Orléans (1869–1926), französischer Thronprätendent